Надольский — фамилия. Известные носители:
 Надольский, Виктор Лукич (1911—1996) — румынский астроном.
 Надольский, Отто (1880—1941) — инженер-гидротехник, ректор Львовской политехники в 1926—1927, 1933—1936 годах, президент Львова.
 Надольский, Степан Романович (1882—1943) — русский советский скульптор, член Союза художников.